Papenbrock ist der Familienname folgender Personen:

 Jutta Papenbrock (* 1968), deutsche Botanikerin
 Martin Papenbrock (* 1963), deutscher Kunsthistoriker
 Swen Papenbrock (* 1960), deutscher Zeichner
 Wiebke Papenbrock (* 1979), deutsche Politikerin (SPD), MdB